Brasel bezeichnet:

 einen Ort bei Wülfrath, siehe Brasel (Wülfrath)

Brasel ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Brasel (1885–1937), deutscher Ingenieur
 S. Adam Brasel, US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Wayne Brasel, US-amerikanischer Jazzgitarrist